E24 può riferirsi a:

Codici 
E24, codice ECO di alcune linee della variante Sämish della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi
E24, valori standard o normalizzati per i resistori (stabiliti in base alla norma IEC 60063)

Trasporti 
Strada europea E24, da Birmingham a Ipswich

Altro 
HMS E24, sommergibile della classe E della Royal Navy
BMW E24, automobile prodotta dalla BMW